Войнович () — фамилия. Известные носители:

 Войнович, Владимир Николаевич (1932—2018) — русский писатель, поэт и сценарист, драматург.
 Войнович, Горан (род. 1980) — словенский писатель, поэт и журналист, кинорежиссёр, сценарист.
 Войнович, Джордж (1936—2016) — американский политик.
 Войнович, Лянко (род. 1997) — бразильский футболист.
 Войнович, Иван Васильевич (17??— 1791) — русский дипломат, контр-адмирал.
 Войнович, Марко Иванович (1732—1807) — один из основателей Черноморского флота, командующий Черноморским флотом, адмирал. 
 Войнович, Николай Дмитриевич (1757—1808) — офицер Российского императорского флота, Георгиевский кавалер, капитан 2 ранга.

 Войнович де Белобреска, Эмиль (1851—1927) — австро-венгерский генерал, директор Военного архива в Вене.